Die Ewige Tabelle der Prva Crnogorska Liga ist eine Darstellung aller in der montenegrinischen Prva Crnogorska Liga absolvierten Spiele und berücksichtigt sämtliche Mannschaften, die bis zum heutigen Tage in dieser Liga seit der ersten Saison 2006/07 gespielt haben. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).
Farblich hinterlegte Mannschaften spielen in der Saison 2020/21 in der Prva Crnogorska Liga.

Einzelnachweise 

Prva Crnogorska Liga
!Ewige Tabelle